Балк има више значења:

 Балк (Балк), насеље у округу Бихор у Румунији
 Балк (Криштиору де Жос), насеље у округу Бихор у Румунији
 Општина Балк (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији